Hoffmeister kan som auktorsförkortning betyda:

 Donald F. Hoffmeister
 Werner Hoffmeister

Robotskapade auktorsförkortningar